Prisoner () или The Prisoner, Prisoners может означать:

Музыка 
 The Prisoners — британская гараж-рок-группа 1980-х годов.

Альбомы 
 The Prisoner — альбом Херби Хэнкока 1969 года.
 Prisoner — альбом Шер 1979 года.
 Prisoner — альбом The Jezabels 2011 года.
 Prisoners — альбом The Agonist 2012 года.
 Prisoner — альбом Райана Адамса 2017 года.

Песни 
 «Prisoner» — песня Барбры Стрейзанд 1978 года.
 «Prisoner» — песня The Weeknd 2015 года.
 «Prisoner» — песня Майли Сайрус 2020 года.